Cieki w Polsce
 Zakrzówka – potok, dopływ Kleczanki
 Zakrzówka – struga, dopływ Odry

Zobacz też 
 Zakrzów

Przypisy